Припутень — дикий лісовий голуб.

Села:
 Припутні — Хмельницька область, Ізяславський район
 Припутні — Чернігівська область, Ічнянський район
Інше
 «Припутні» — українська кінострічка 2017 року.